The Tyneside Widow – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór jest balladą. Składa się ze strof pięciowersowych. 

There's mony a man loves land and life,
Loves life and land and fee;
And mony a man loves fair women,
But never a man loves me, my love,
But never a man loves me.

O weel and weel for a' lovers,
I wot weel may they be;
And weel and weel for a' fair maidens,
But aye mair woe for me, my love,
But aye mair woe for me.

Oscar Wilde, recenzent tomiku Poems and Ballads. Third Series, napisał: The Tyneside Widow and A Reiver's Neck-verse are all poems of fine imaginative power, and some of them are terrible in their fierce intensity of passion.  Z kolei krytyk John William Mackail stwierdził: The Tyneside Widow and A Jacobite's Exile, which show Swinburne at his very highest excellence, for in them there is not only the familiar beauty of exquisite melody and faultless diction, but what we are apt to miss elsewhere the warmth of a direct contact with earth.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889